L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 10 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Kiki Bertens s'impose en finale du simple, Shuko Aoyama et Ena Shibahara celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Danielle Collins, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Suédoise Rebecca Peterson et de la Lettone Anastasija Sevastova. Elles sont respectivement remplacées par Kateřina Siniaková, Viktória Kužmová, Jennifer Brady et Fiona Ferro.

Lauréates 
En simple, la Néerlandaise Kiki Bertens (tête de série ) remporte son dixième titre en disposant de la Kazakhe Elena Rybakina (tête de série ). Il s'agit de son deuxième titre d'affilée dans le tournoi.

En double, Shuko Aoyama et Ena Shibahara (têtes de série ) remportent leur troisième titre en collaboration en s'imposant face à Kaitlyn Christian et Alexa Guarachi (têtes de série ). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (ATP 2020)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2020
Tennis en février 2020
Tennis en 2020
2020 en Russie